Velika nagrada Velike Britanije 1974 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 20. julija 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|   Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 75
| 1:43:02,2 s
| 3
| 9
|-
! 2
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 75
| + 15,3 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 75
| + 1:01,5
| 12
| 4
|-
! 4
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 75
| + 1:07,2
| 7
| 3
|-
! 5
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 74
| +1 krog
| 1
| 2
|-
! 6
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 74
| +1 krog
| 4
| 1
|-
! 7
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 74
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 8
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 74
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 9
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 74
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 10
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 73
| +2 kroga
| 2
|  
|-
! 11
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 73
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 12
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 72
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 13
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 69
| +6 krogov
| 22
|  
|-
! 14
| 19
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 68
| +7 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 64
| Motor
| 24
|  
|-
! NC
| 37
|  François Migault
| BRM
| 62
| +13 krogov
| 14
|  
|-
! Ods
| 33
|  Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 57
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 45
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 36
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 35
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 25
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 17
| Dovod goriva
| 16
|  
|-
! Ods
| 23
|  Tim Schenken
| Trojan-Ford
| 6
| Vzmetenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 2
| Vzmetenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 27
|  Peter Gethin
| Lola-Ford
| 0
| Okvara
| 21
|  
|-
! DNQ
| 42
|  David Purley
| Token-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Derek Bell
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Tom Belsø
| Iso Marlboro-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 208
|  Lella Lombardi
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 22
|  Vern Schuppan
| Ensign-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 29
|  John Nicholson
| Lyncar-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Howden Ganley
| Maki-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Mike Wilds
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 43
|  Leo Kinnunen
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 

Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'21.100

Formula 1 sezona 1974
1974